Campbellton ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Campbellton (Florida)
 Campbellton (Georgia)
 Campbellton (Missouri)
 Campbellton (Texas)

in Kanada:
 Campbellton (New Brunswick)
 Campbellton (Neufundland und Labrador)

Siehe auch:
 Campbelltown